Underdog (competição),
Underdog (série de TV)
Underdog (filme)
The Underdog
Underdogs
Underdog (álbum)
The Underdog EP

Desambiguação